Courtney steht für:

 Courtney (Mondkrater)

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Courtney (Missouri)
 Courtney (North Carolina)
 Courtney (Oklahoma)
 Courtney (Pennsylvania)
 Courtney (Texas)

im NRHP gelistete Objekte:
 Courtney Cabin, in Stehekin, Washington, ID-Nr. 74000910
 Courtney House, in Finchville, Kentucky, ID-Nr. 88002933

Courtney ist der Familienname folgender Personen:
 Barns Courtney (* 1990), britischer Singer-Songwriter
 Chuck Courtney (1930–2000), US-amerikanischer Schauspieler und Stuntman
 Drew Courtney (* 1990), US-amerikanischer Tennisspieler
 Edward Courtney (* 1932), britischer Altphilologe
 Francis Bernard Courtney (1867–1952), Schriftkünstler
 George Courtney (* 1941), englischer Fußballschiedsrichter
 James Courtney (* 1980), australischer Rennfahrer
 Jai Courtney (* 1986), australischer Schauspieler
 Jennifer Courtney, US-amerikanische Schauspielerin
 Joanne Courtney (* 1989), kanadische Curlerin
 Joe Courtney (* 1953), US-amerikanischer Politiker
 Joel Courtney (* 1996), US-amerikanischer Schauspieler
 Kate Courtney (* 1995), US-amerikanische Mountainbikerin
 Leonard Courtney, 1. Baron Courtney (1832–1918), britischer Politiker
 Melissa Courtney-Bryant (* 1993), walisische Leichtathletin
 Michael Courtney (1945–2003), irischer Priester, Apostolischer Nuntius in Burundi
 Nicholas Courtney (1929–2011), britischer Schauspieler
 Robert Courtney, ein Pseudonym von Harlan Ellison (1934–2018), US-amerikanischer Schriftsteller
 Robert Courtney (Rollstuhlathlet) (1952–2016), neuseeländischer Rollstuhlathlet
 Stephanie Courtney (* 1970), US-amerikanische Schauspielerin und Komikerin
 Stuart Courtney, englischer Squashspieler
 Tom Courtney (* 1933), US-amerikanischer Mittelstreckenläufer

Siehe auch:
 Courtenay